Ри́ган Го́мес-Пре́стон (; 24 апреля 1980, Детройт, Мичиган, США) — американская актриса кино и телевидения, актриса озвучивания. Наиболее известна по роли Зарии Питерсон в телесериале «Быть родителем» (1995—1999) и озвучиванию Роберты Таббс в мультсериале «Шоу Кливленда» (2010—2013).

Биография 
Риган Гомес-Престон родилась 24 апреля 1980 года в Детройте (штат Мичиган, США) в семье ныне разведённых афроамериканца Беннетта Престона и пуэрториканки Шерил Гомес. У Риган есть младший брат — Кайл Гомес-Престон.

Некоторое время Риган жила в Филадельфии, но в 1994 году она переехала в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Риган дебютировала в кино в 1995 году, сыграв роль Хизер в фильме «».

В 2010 году Риган дебютировала в качестве сценариста и продюсера с короткометражным фильмом «Это время».

Личная жизнь 
С 10 ноября 1999 года Риган замужем за моделью ДеУэйном Таррентайном-младшим, с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Скарлет Аннетт Таррентайн (род. 13.05.2007) и сын Тайгер Аттила Таррентейн (род. 02.04.2011).

Фильмография 
актриса

сценарист
  — «Это время» / This Time

продюсер
  — «Это время» / This Time

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США